Экскалибур:
 Экскалибур () — меч из легенд о Короле Артуре в кельтской мифологии. Также может означать:
 Экскалибур — английский приключенческий фильм 1981 года.
  — марка автомобилей США.
 Экскалибур — гостиница-казино в Лас-Вегасе.
  — альбом метал-группы Grave Digger.
 Xcalibur — французско-канадский CGI-мультсериал 2001—2002 годов.

См. также 
 M982 Excalibur — 155-мм корректируемый артиллерийский снаряд НАТО.
 Excalibur Almaz — частная космическая компания.